Jardin royal (ou jardin Royal, ou jardin royal) peut se référer à :
 le jardin Royal, un jardin public situé dans la ville de Toulouse, en France ;
 le Jardin royal des plantes médicinales, un ancien nom de l'actuel Jardin des plantes situé dans la ville de Paris, en France ;
 le Jardin royal, un jardin situé dans l'enceinte du château de Prague, à Prague, capitale de la République tchèque ;
 le jardin royal Matsudaira d'Aizu, un jardin d'herbes médicinales de la ville d'Aizuwakamatsu, dans la préfecture de Fukushima au Japon.